Embarrassing Moments – film del 1930 diretto da William James Craft
Embarrassing Moments – film del 1934 diretto da Edward Laemmle

Embarrassing Moments – episodio del 1984 della serie tv Benson